Золотусский — фамилия. 

Известные носители:
 Золотусский, Игорь Петрович (род. 1930) — советский литературный критик, историк литературы, писатель, журналист.
 Золотусский, Пётр Аронович (1896—1967) — деятель советских спецслужб, отец И. П. Золотусского.

См. также 
 Золотой ус